FIH est un sigle qui peut désigner :
 Fédération internationale de hockey, une association internationale regroupant les fédérations continentales de hockey sur gazon.

FIH est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Ndjili, l'aéroport principal de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports